Armie pancerne posiadające w nazwie liczbę 1:
 1 Armia Pancerna (III Rzesza)
 1 Armia Pancerna SS
 1 Armia Pancerna (ZSRR)
 1 Gwardyjska Armia Pancerna